Ellesmere peut faire référence à : 
 L'Île d'Ellesmere, île de l'océan Arctique la plus au nord de Archipel arctique canadien.
 Ellesmere, une ville du Shropshire en Angleterre. 
 Ellesmere Port, ville industrielle du Cheshire en Angleterre.
 Ellesmere, station de la ligne Scarborough RT du métro de Toronto, au Canada.
 Ellesmere est un roman de Marie Desjardins paru en 2014.
 Ellesmere un lac de la région de Canterbury dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande
 ru:Элсмир